Пропп — фамилия. Известные носители:

  (род. 1959) — канадский хоккеист, финалист Кубка Стэнли в составе клубов «Филадельфия Флайерз» (1980, 1985, 1987), «Бостон Брюинз» (1990) и «Миннесота Норт Старз» (1991).
 Пропп, Владимир Яковлевич (1895—1970) — русский и советский филолог-фольклорист.
  — американский математик, профессор Массачусетского университета в Лоуэлле (с 2006), член Американского математического общества (с 2015).
 Пропп, Михаил Владимирович (1937—2018) — советский и российский гидробиолог, специалист в области биологических подводных исследований в северных морях, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ; сын В. Я. Проппа.